Hradecko označuje nebo může označovat:
 Hradecko (Kralovice) – vesnice, část města Kralovice v okrese Plzeň-sever
 Hradecký kraj (do 1862), Hradecký kraj (1948–1960) nebo Královéhradecký kraj (od roku 2000)
 okres Hradec Králové nebo okres Jindřichův Hradec
 okolí Hradce Králové nebo Jindřichova Hradce